Lista delle città della Georgia, Stati Uniti d'America, comprendente tutti i comuni (city e town) dello Stato.

I dati sono dell'USCB riferiti al censimento del 2000 e ad una stima del 01-07-2007.

Voci correlate
 Georgia (Stati Uniti d'America)

Collegamenti esterni
 American Fact Finder dello United States Census Bureau

 
Georgia